Charles Harris est le nom de nombreuses personnalités anglo-saxonnes, notamment :

 Charles Harris († 1723), pirate anglais
 Charles Harris (1813–1874), évêque de Gibraltar
Charles K. Harris (1867-1930), parolier de musique populaire américaine dont le Tin Pan Alley
 Charles Harris (1914–1993), joueur de tennis américain des années 1930
  (1908–1998), photographe afro-américain

Noms proches 
 Charlie Harris (né en 1953), guitariste de jazz irlandais